Isso Julgas Tu! foi um programa infanto-juvenil de debate, em forma de tribunal, com jovens entre os 12 e os 15 anos, moderado pela “juíza” Carla Dias.

Sinopse 
Isso Julgas Tu!, consistia num debate, em forma de tribunal, moderado pela "juíza" Carla Dias.

Depois de lido o processo, ouviam-se os depoimentos de ambas as partes, bem como dos respetivos advogados de defesa.

Em seguida, o júri colocava questões sobre o caso aos diversos intervenientes.

Expostos os argumentos, cabia ao júri chegar a um consenso sobre o caso.

Curiosidades 
 Da autoria da jornalista Diana Andringa, Isso Julgas Tu! procurou reconstituir situações comuns na vida das crianças.
 O ator e apresentador Zé Pedro Vasconcelos participou no episódio O caso da colega excluída. 
 Este episódio retratava o caso de Susana, uma aluna recém-chegada a uma escola, onde era excluída pelos seus colegas, especialmente por Margarida, a líder do grupo.
 Zé Pedro Vasconcelos representou o advogado de defesa de Margarida.
 Algumas imagens do programa foram exibidas quando Zé Pedro foi ao Inesquecível, de Júlio Isidro, e também no Agora Nós do dia do seu aniversário, em 13 de Novembro de 2014.
 A Democracia, de Sérgio Godinho, era o tema musical do programa.
 Isso Julgas Tu! foi exibido aos sábados, na RTP2, no espaço Agarra o 2, por volta das 13:00.
 Em Setembro de 1992, alguns episódios foram repostos no mesmo canal.

Ligações externas 
 

Séries da RTP
Programas da RTP2
Séries de televisão infantis de Portugal
Séries de televisão infantis da década de 1990
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1991
Programas de televisão de Portugal encerrados em 1991
Programas de televisão em língua portuguesa